Tetra steht für:
 die griechische Vorsilbe der Zahl Vier, siehe Griechische Zahlwörter #Altgriechische Zahlwörter
 Tetra GmbH, deutscher Hersteller von Aquarienzubehör
 Tetra Verlag, Berliner Sachbuchverlag
 Tetrachlormethan, ein Lösungsmittel
 kurz für Tetracampeão, vierter Titelgewinn Brasiliens bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994

TETRA steht für:
 Terrestrial Trunked Radio, ein digitaler Bündelfunk-Standard

Siehe auch:
 Tetra Pak
 Tetra Tech

Abkürzung